IRM kan syfta på:

 Inte rasist men, en organisation som granskar partiet Sverigedemokraterna
 Institutet för reklam- och mediestatistik